Чапарро () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Ернесто Чапарро — чилійський футболіст, гравець національної збірної
 Франсіско Хав'єр Гільєн Чапарро — президент Королівської авдієнсії Боготи